Георги Марков може да се отнася до:
 Георги Марков (1876 – 1964), български революционер
 Георги Марков (1883 – 1956), български политик
 Георги Марков (1886 – 1966), български генерал-лейтенант
 Георги Марков (1911 – 1991), съветски писател
 Георги Марков (1927 – 1987), български литературен критик, професор
 Георги Марков (1929 – 1978), български писател и дисидент
 Георги Марков (р. 1946), български историк, академик
 Георги Марков (р. 1950), български конституционен съдия
 Георги Марков (р. 1951), български зоолог (Институт по зоология, БАН)
 Георги Марков (р. 1951), български музикант („Щурците“)
 Георги Марков (р. 1968), български актьор
 Георги Марков (р. 1972), български футболист
 Георги Марков, български щангист

Вижте също 
 Марков